Gaius Aurelius Cotta är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Aurelius Cotta (konsul 252 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Aurelius Cotta (konsul 200 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Aurelius Cotta (konsul 75 f.Kr.), romersk politiker